arabeska – forma muzyczna
 arabeska – ornament
 arabeska – pozycja w balecie
 arabeska – gatunek literacki
 Arabeska – film z 1966

Zobacz też 
 Arabesque